Яблочкина — русская фамилия. Известные носители:
 Яблочкина, Александра Александровна (1866—1964) — российская и советская актриса театра, народная артистка СССР (1937), лауреат Сталинской премии (1943), трижды кавалер ордена Ленина.
 Яблочкина, Евгения Александровна (1852—1912) — актриса
 Яблочкина, Елизавета Никитична (1777—1843) — писательница христианского направления.
 Яблочкина, Серафима Васильевна (1842—1898) — актриса

См. также 
 Яблочкин

Примечания